Блен може да се односи на:

 Блен (река),
 Блен (Атлантска Лоара), насељено место у Француској, у департману Атлантска Лоара.
 Блен (Сена и Марна), насељено место у Француској, у департману Сена и Марна.